Francisco J. Mújica kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Francisco J. Mújica, Huimanguillo, 
 Francisco J. Mújica, Jonuta, 
 Francisco J. Mújica, Baja California Sur, Mulegé, 

Robotskapade Mexikoförgreningar